Het ATP-toernooi van Stuttgart 2022 (met de officiële naam BOSS Open) werd gespeeld van 6 tot en met 12 juni 2022. Er werd gespeeld op de outdoor grasbanen van TC Weissenhof in Duitse stad Stuttgart.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Stuttgart
Outdoor ATP-toernooi van Stuttgart